Ханья́ () — ном в Греции, расположенный на острове Крит. Занимает западную оконечность острова. Население  жителей по переписи 2001 года. Площадь 2375,849 км². Плотность 62 человека на км². Административный центр — Ханья.

По программе «Калликратис» 31 декабря 2010 года административное деление Греции на номы было упразднено.

География 
С востока граничит с номом Ретимни. Центр туризма и отдыха в Греции.

У северо-западного побережья нома, недалеко от малого города Кисамос, расположены два необитаемых острова Агрия-Грамвуса и Имери-Грамвуса, популярные у туристов, и известные своей дикой красотой, крепостью, а также военной и пиратской историей. Западнее находится необитаемый остров Пондиконисион.

Омывается Критским и Ливийским морями. На севере находятся полуострова Грамвуса, Родопос и Акротири, образующие заливы Кисамос и Ханья, и бухту Суда. У входа в бухту Суда находится остров Суда. На западном побережье полуострова Грамвуса находится бухта Балос.

На юге находятся горы Лефка-Ори, Самарийское ущелье и национальный парк «Самария».

На северо-востоке протекает река Алмирос, впадающая в залив Алмирос близ Еорьюполиса.

Административное деление 

В 2001 году ном Ханья делился на 23 общины (дима) и 2 сообщества.

Уроженцы 
В деревне Полириния в общине (диме) Кисамос родился выдающийся греческий журналист Никос Какаунакис (1938—2009).

Население

См. также 
 Расстрелы в долине реки Керитис

Примечания 

Ханья
География Крита